Škoda Auto, češki proizvođač automobila
 Škoda (plemstvo), hrvatska plemićka obitelj
 Škoda (prezime), hrvatsko prezime